Zkratka AVS může mít více významů, mimo jiné:

 Technologie
 Audio-vizuální stimulace – neurotechnologický prostředek regulace stavů vědomí
 Systém kontroly zletilosti – technologie pro kontrolu věku návštěvníků webových stránek (Adult Verification System)

 Značky, produkty, společnosti
 AVS-36 – sovětská samočinná puška (Avtomatičeskaja Vintovka Simonova model 1936)
 Asociace vizážistů a stylistů České republiky – česká nezisková profesní organizace v oblasti péče o vzhled
 American Vacuum Society – americká interdisciplinární profesní společnost
 AVS Media – značka softwarových produktů pro úpravu audia a videa britské společnosti Online Media Technologies Ltd.

 Slang
 Avs – anglická slangová zkratka užívaná pro hokejový klub NHL Colorado Avalanche

Zkratky